IFS kan avse:

 IFS Aktiebolag – ett IT-företag med komponentbaserat affärssystem, se Industrial and Financial Systems
 IFS – matematisk funktion med konvergens mot fraktal, se Itererande funktionssystem
 IFS – världens största fackliga organisation, se Internationella fackliga samorganisationen
 IFS Rådgivning AB – ett dotterbolag till Almi Företagspartner

Se även
 Irish Free State – statsavtal 1921 om Irländska fristaten